Această pagină prezintă o listă a orașelor din Kazahstan.

Orașe

Legături externe 
 Agenție de statistică Republicii Kazahstan (limba rusă)
 Agenție de statistică Republicii Kazahstan  (limba engleză)
 City Population - Populația orașelor din Kazahstan

Kazahstan, Lista orașelor din